La Democracia peut désigner :

Toponymes

La Democracia : ville du département de Huehuetenango ;
 La Democracia : ville du département d'Escuintla.

La Democracia : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda ;
 La Democracia : capitale de la paroisse civile de La Democracia de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda.